Tour de Corse steht für:
 Rallye Korsika, eine Rally im Motorsport
 Tour de Corse cycliste, einem Etappenrennen im Radsport